Валлеруа́-о-Соль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на схід від Парижа, 100 км на південь від Меца, 25 км на захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 104 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 270,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Валлеруа-о-Соль на сайті французького Національного інституту географії
 Валлеруа-о-Соль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валлеруа-о-Соль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валлеруа-о-Соль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валлеруа-о-Соль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези